Herrsingelturneringen vid Swedish Open 2009 avgjordes 11-19 juli i Båstad. Turneringens tre wild-card tilldelades Daniel Berta, Andreas Vinciguerra och Grigor Dimitrov, som därmed slapp kvala in till turneringen.

Seedning 

  Fernando Verdasco (åttondelsfinal
  Robin Söderling segrare
  Tommy Robredo  (semifinal)
  Jürgen Melzer  (åttondelsfinal)

<li>  Nicolas Almagro (åttondelsfinal)
<li>  Florent Serra (första omgången)
<li>  Christophe Rochus (första omgången)
<li>  Maximo Gonzalez (första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar 
ATP-tourens webbplats om Båstad

ATP-touren 2009